«Гёзтепе» () — турецкий профессиональный футбольный клуб из Измира, в настоящее время выступающий в Первой лиге . Домашние матчи проводит на стадионе Gürsel Aksel Stadium вместимостью около 20 тыс. зрителей. С момента создания Суперлиги в 1959 году клуб провёл в ней в общей сложности 30 сезонов, включая раннюю непрерывную серию из 19-ти сезонов (1959/60 — 1976/77), а также последний на данный момент сезон 2021/22.

История 

Клуб основан 14 июня 1925 года как команда игроков, отделившихся от клуба «Алтай». В 1937 году клуб был объединён с «» и сменил название на «Доганспор». Часть болельщиков «Измирспора» выступили против слияния и основали свой клуб под названием «Атешспор» в 1938 году. В 1939 году «Доганспор» был снова переименован в «Гёзтепе». В то же время «Атешспор» сменил своё название на «Измирспор».

Гёзтепе является чемпионом , предшественника Суперлиги, клуб взял титул в 1950 году. Также клуб занимал второе место в 1942 году.

Бронзовый призёр чемпионата Турции 1971. Двукратный обладатель Кубка Турции — 1969, 1970. Обладатель Суперкубка Турции — 1970. наивысший результат в еврокубках — полуфинал Кубка ярмарок сезона 1968/69, в котором турецкая команда уступила венгерскому «Уйпешту» (1:4 и 0:4).

8 апреля 2022 года клуб купил бывший владелец «Челси» Роман Абрамович.

Достижения 
 Победитель  (1): 1950
 Бронзовый призёр чемпионата Турции (1): 1970/71
 Обладатель Кубка Турции (2): 1969, 1970
 Финалист кубка Турции (1): 1967
 Обладатель Суперкубка Турции (1): 1970
 Полуфиналист Кубка ярмарок (1): 1968/69

Выступление клуба в еврокубках 

 1R = первый раунд
 2R = второй раунд
 1/8 = 1/8 финала
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал

Текущий состав 

По состоянию на 3 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 

Появились в 1925 году в Турции
Футбольные клубы Измира